Немильня — річка в Білорусі та Україні
 Немильня — село в Новоград-Волинському районі Житомирської області